Pieniężno Drugie – nieoficjalna osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim, w gminie Pieniężno.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa elbląskiego. Osada znajduje się w historycznym regionie Warmia.
 
Zobacz też: Pieniężno, Pieniężno Pierwsze

Przypisy 

Pieniężno (gmina)